Hissarlik peut faire référence à :

 Site archéologique de Troie ;
 Forteresse de Hissarlik au-dessus de Kyoustendil sur la colline du même nom ;
 Basilique de Hissarlik au-dessus de Kyoustendil sur la colline du même nom.

Homonymie de toponyme